Droga je lahko:
 Mamilo – psihoaktivna snov, ki povzroča omamo in odvisnost
 Droga (farmacija) – surovina rastlinskega, glivnega, živalskega ali mineralnega izvora za pripravo zdravilnih pripravkov
 Droga Portorož – nekdanje slovensko živilsko podjetje, sedaj Droga Kolinska d.d.

Zunanje povezave